Thatcher kan verwijzen naar volgende betekenissen

Personen
Margaret Thatcher, Brits politica en eerste vrouwelijke eerste minister van het Verenigd Koninkrijk (1925-2013)
 Denis Thatcher (1915-2003), haar echtgenoot
 Mark Thatcher (1953), hun zoon
 Carol Thatcher (1953), hun dochter
 W. Ross Thatcher, Eerste minister van Saskatchewan (1964-1971)
 Colin Thatcher, zijn zoon

 A.E. Thatcher , astronoom
 Ben Thatcher, voetballer uit Wales
 Betty Thatcher, Brits schrijfster
 David Thatcher, Amerikaans soldaat
 Heather Thatcher, Britse actrice
 Henry K. Thatcher, Amerikaans admiraal (naar wie 2 schepen genoemd zijn)
 James Thatcher (hoornist), Amerikaans hoornist
 James Thatcher (informaticus) (1936-2019), Amerikaans informaticus
 Les Thatcher, Amerikaans worstelaar
 Maurice Thatcher, Amerikaans Congreslid
 Moses Thatcher, Mormoons apostel
 Roland Thatcher, Amerikaans golfer
 Samuel Thatcher, Lid van het huis van afgevaardigden in Maine (Verenigde Staten)
 Torin Thatcher, Brits acteur
 Stanley Thatcher Blake, Australische botanicus
 Laurel Thatcher Ulrich, Amerikaans historicus

Plaatsen
Thatcher (Arizona), plaats in de VS
Thatcher (Colorado), plaats in de VS
Thatcher Peninsula, plaats in South Georgia in de VS en de Zuidelijke Sandwich Eilanden.

Schepen
USS Thatcher (DD-162)
USS Thatcher (DD-514)

andere
 Komeet van Thatcher,(C/1861 G1) de komeet naar A.E.? Thatcher genoemd